Лесинг може да се отнася до:

 Готхолд Ефраим Лесинг (1729-1781), немски писател и драматург от епохата на Просвещението
 Дорис Лесинг (1919-2013), британска писателка, лауреат на Нобелова награда за литература